Ю́рий Алекса́ндрович Поляко́в (18 октября 1921, Ташкент, Туркестанская АССР — 27 декабря 2012, Москва, Россия) — советский и российский историк, специалист в области новейшей истории России (в особенности периода Гражданской войны), экономической истории, исторической демографии и исторической географии. Доктор исторических наук (1965), профессор (1970), академик РАН (1997). Действительный член РАЕН (1993).

Биография 
Из семьи служащих. Учился в МИФЛИ, после его слияния с МГУ поступил на исторический факультет, где занимался у академиков М. В. Нечкиной, М. Н. Тихомирова и В. М. Хвостова. В Великую Отечественную войну участвовал в строительстве оборонительных рубежей под Москвой (1941), работал в Свердловске на военном заводе (1942—1943). Окончил МГУ в 1945 году. Учился в заочной аспирантуре Института истории АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию «Московские трудящиеся в обороне советской столицы в 1919 г.» (1949, научный руководитель И. М. Разгон).

В 1943—1945 годах — младший научный сотрудник Главной редакции «Истории гражданской войны в СССР», в 1945—1948 годах — референт, старший референт, с 1948 года — заместитель заведующего международным отделом «Комсомольской правды». С 1949 года работал в Институте истории АН СССР: младший, затем — старший научный сотрудник, заведующий отделом истории советского общества (1959—1968). Заведующий сектором изучения комплексных проблем социалистического и коммунистического строительства в СССР Институт истории СССР (1968—1991), основатель и руководитель Центра по изучению истории территории и населения России ИРИ РАН (1992—2012). Доктор исторических наук (1965, диссертация «Переход к нэпу и советское крестьянство»), член-корреспондент АН СССР с 1 июля 1966 года по Отделению истории (история СССР), действительный член РАН с 29 мая 1997 года.

В 1950—1970-е годы преподавал в МГУ, АОН при ЦК КПСС, МГИАИ и Дипломатической академии МИД СССР. Был главным редактором журнала «История СССР» (1966—1968), с 1984 года — председателем Научного совета АН СССР (РАН) по проблемам исторической демографии и исторической географии РАН, председателем научного совета РАН «Человек в повседневности: прошлое и настоящее» (с 2002), советником при дирекции ИРИ РАН.

В 1976—1977 годы являлся главным научным консультантом цикла документальных телевизионных фильмов «Наша биография», посвящённых 60-летию Октябрьской революции.

Был женат на историке Александре Яковлевне Поляковой (1921—2016). Дочь — кандидат исторических наук Елена Полякова, замужем за физиком М. В. Ковальчуком.

Умер 27 декабря 2012 года в Москве. Похоронен 29 декабря 2012 года на Ваганьковском кладбище (участок 14). Вдова Ю. А. Полякова была похоронена рядом с мужем.

Память 
20 октября 2015 года в честь Юрия Полякова была названа улица в районе Черёмушки Юго-Западного административного округа Москвы.

Научная деятельность 

Автор более 650 научных публикаций. Способствовал возрождению исторической демографии в России, преодолению односторонности и тенденциозности в освещении событий Гражданской войны 1917—1922 годов. Разработал методику ретроспективного восстановления динамических рядов движения населения РСФСР и СССР за 1917—1926 годы, позволившую оценить людские потери в Первой мировой и Гражданской войнах. Предложил установить основные составляющие исчисления общих демографических потерь СССР во Второй мировой войне: потери вооружённых сил и мирного населения в зоне боевых действий, убыль населения в тыловых районах и на оккупированной территории, потери населения в результате репрессий и депортаций.

Под руководством Ю. А. Полякова впервые были изданы ранее засекреченные материалы переписей населения СССР 1937 (наиболее полная публикация — в книге 2007 года «Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги») и 1939 годов («Всесоюзная перепись населения 1939 года», 1992).

Учёный также внёс вклад в разработку ряда новых направлений в развитии российской науки: исторической экологии, изучения человека в повседневности и др.

Один из авторов и редакторов изданий «История Москвы» (т. 6, кн. 1, 1957), «Всемирная история» (т. 8, 1961), «История СССР с древнейших времён до наших дней» (т. 8, 1967) и др.

Награды и признание 
 Государственные награды и премии
 Орден «Знак Почёта» (1975)
 Орден Дружбы народов (1981)
 Государственная премия СССР (1987) — за вклад в создание 13-томного труда «Всемирная история»

 Признание заслуг научным сообществом
 Премия имени В. О. Ключевского РАН (2002) — за серию работ по истории населения России в 1930-е годы
 Серебряная медаль общества «Урания» (ГДР, 1977)
 Медаль им. Г. Киркова (Союз научных работников Болгарии, 1977)

Основные работы 
Книги
 Поляков Ю. А. Московские трудящиеся в обороне советской столицы в 1919 г. — , 1958;
 Поляков Ю. А. От боя к труду — от труда до атак. — , 1960;
 Гапоненко Л. С., Поляков Ю. А. Исторические знания — на службу строительства коммунизма. — М.: Знание, 1962.
 Поляков Ю. А. Великий рубеж истории. — , 1967;
 Поляков Ю. А. Переход к нэпу и советское крестьянство. — , 1967;
 ;
 ;
  = ;
 Поляков Ю. А. Революция защищается. — : Педагогика, 1975. — (Учёные — школьнику);
 ;
 Конституция развитого социализма: исторические предпосылки и значение. М.: Наука, 1981 (редактор);
 ;
 Поляков Ю. А. ;
 ;
  (совм. с Ю. В. Мухачёвым и С. С. Хромовым; 2-е изд. 1987);
 Историческая демография: проблемы, суждения, задачи. М., 1989 (редактор);
 Поляков Ю. А. Гражданская война: взгляд сквозь годы. — Уфа, 1994. (2-е изд. 1997);
  (совм. с Ю. И. Игрицким);
 Поляков Ю. А. Наше непредсказуемое прошлое. — : АИРО-XXI, 1995. — 215 с.;
 Жиромская В. Б., Киселёв И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом «секретно». Всесоюзная перепись 1937 года. — : Наука, 1996;
 Поляков Ю. А. Корифеи отечественной исторической науки: воспоминания. — , 1997;
 Поляков Ю. А. Историческая наука: люди и проблемы. — : РОССПЭН, 1999. — 454 с. (2-е изд. 2004);
 Население России в XX в.: исторические очерки. М.: РОССПЭН, 2000—2012 (тт. 1-3, редактор);
 Поляков Ю. А. Историческая наука: итоги и проблемы. — , 2009 (кн. 1—3);
 Поляков Ю. А. Минувшее: Фрагменты: Воспоминания историка. Кн. 1. — : Собрание, 2010;
 Поляков Ю. А. Минувшее: Фрагменты: Воспоминания историка. Кн. 2. — : Собрание, 2011. — 320 с., ил. — 300 экз. — ISBN 978-5-9606-0108-5

Статьи
 Поляков Ю. А. Недород 1924 г. и борьба с его последствиями // История СССР. — 1958. — № 1;
 Поляков Ю. А. К вопросу о содержании и этапах аграрной революции в СССР // Вопросы истории. — 1962. — № 8;
 Поляков Ю. А. Ещё раз о некоторых вопросах истории аграрной революции // Вопросы истории. — 1963. — № 2;
 Поляков Ю. А. Коммунистическое воспитание и история // Вопросы истории. — 1963. — № 7;
 Поляков Ю. А. Некоторые вопросы перехода к нэпу // Вопросы истории КПСС. — 1963. — № 12;
 Поляков Ю. А. Начало восстановления сельского хозяйства Советской страны (1921—1922) // История СССР. — 1964. — № 4;
 Поляков Ю. А. Стимул, мерa, темп: некоторые проблемы новой экономической политики // Вопросы истории. — 1964. — № 7;
 Вылцан М. А., Ивницкий Н. А., Поляков Ю. А. Некоторые проблемы истории коллективизации в СССР // Вопросы истории. — 1965. — № 3;
 Поляков Ю. А. Некоторые вопросы истории гражданской войны в СССР // Вопросы истории. — 1968. — № 1;
 Полетаев В. Е., Поляков Ю. А., Устинов В. А. История, конкретные социальные исследования, кибернетика // История СССР. — 1968. — № 4;
 Поляков Ю. А. Некоторые черты вооружённой борьбы в годы гражданской войны // Исторический опыт Великого Октября. — , 1975;
 Дмитренко В. П., Поляков Ю. А. Исследование комплексных проблем истории советского общества // История СССР. — 1977. — № 2;
 Поляков Ю. А., Писаренко Э. Е. Исторические аспекты изучения советского образа жизни // Вопросы истории. — 1978. — № 6;
 Киселёв И. Н., Поляков Ю. А., Устинов В. А. К вопросу о методике определения численности и национального состава населения СССР в 1917—1926 гг. // История СССР. — 1981. — № 2;
 Поляков Ю. А. Некоторые вопросы историографии переходного периода от капитализма к социализму: итоги и проблемы // История СССР. — 1982. — № 5;
 Поляков Ю. А. Страна Советов во время образования СССР: национальный состав населения // История СССР. — 1985. — № 1;
 Поляков Ю. А. О литературном мастерстве историка // Новая и новейшая история. — 1986. — № 4;
 Поляков Ю. А. Москва: канун 1917 года // Вопросы истории. — 1987. — № 2;
 Поляков Ю. А. Общественное достоинство историка // Знание — сила. — 1987. — № 11;
 Поляков Ю. А. 20-е годы: настроения партийного авангарда // Вопросы истории КПСС. — 1989. — № 10;
 Поляков Ю. А. Гражданская война в России: последствия внутренние и внешние // Новая и новейшая история. — 1992. — № 4;
 Поляков Ю. А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация // Отечественная история. — 1992. — № 6;
 Поляков Ю. А. Апрель шестьдесят седьмого: страсти по Шульгину // Вопросы истории. — 1994. — № 3;
 Поляков Ю. А. Основные проблемы изучения людских потерь СССР в Великой Отечественной войне // Людские потери СССР в период Второй мировой войны. СПб., 1995;
 Поляков Ю. А. Путь познания истории // Историки России о времени и о себе. Вып. 1. — , 1997;
 Поляков Ю. А. Почему история нас не учит? // Вопросы истории. — 2001. — № 2;
 Поляков Ю. А. Кино — великий историк // Отечественная история. — 2003. — № 6;
 Поляков Ю. А. Как отразить многомерность истории // Новая и новейшая история. — 2003. — № 4.
 Поляков Ю. А. Великая Победа 1945 г. и как ею распоряжались // Отечественная история. — 2007. — № 3;
 Поляков Ю. А. Финляндская автономия в Российской империи // Вопросы истории. — 2008. — № 8;
 Поляков Ю. А. 1812 год: война справедливая, победная // Новая и новейшая история. — 2012. — № 5;
 Поляков Ю., Щербань Н. История и политика: суждения В. О. Ключевского // Российская история. — 2013. — № 2. — С. 137‒155.

Примечания

Литература 
 Бугаев А. М. Академик Ю. А. Поляков: значение научного наследия в свете современных проблем кавказоведения // Гуманитарий Юга России. 2015.
 Давидсон А. Б. Литературное мастерство историка. К 80-летию академика Ю. А. Полякова // Новая и новейшая история. — 2001. — № 4;
 Дмитренко В. П., Ким М. П., Хромов С. С. В неустанном творческом поиске (к 60-летию члена-корр. АН СССР Ю. А. Полякова) // История СССР. — 1981. — № 5;
 Достоинство историка: К 90-летию со дня рождения академика РАН Юрия Александровича Полякова / отв. ред. В. А. Тишков; сост. В. Б. Жиромская. — : РОССПЭН, 2011. — 406 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-8243-1595-0
 Жиромская В. Б. Академик Юрий Александрович Поляков. Жизнь и творчество // Новая и новейшая история. — 2013. — № 6.
 К юбилею академика РАН Ю. А. Полякова // Отечественная история. — 2001. — № 5;
 Ким М. П., Полетаев В. Е., Самсонов А. М. 60-летие Ю. А. Полякова // Вопросы истории. — 1981. — № 9;
 Минц И. И., Самсонов А. М. Пятидесятилетие Ю. А. Полякова // История СССР. — 1972. — № 1;
 Мир глазами историка: памяти академика Юрия Александровича Полякова / отв. ред. В. А. Тишков. — М.: ИРИ РАН, 2014.
 Памяти академика Ю. А. Полякова // Новая и новейшая история. — 2013. — № 2;
 
 
 Разгон А. И. 50-летие Ю. А. Полякова) // Вопросы истории. — 1971. — № 12;
 Севостьянов Г. Н., Морозов С. Д. Действительный член РАН Ю. А. Поляков // Новая и новейшая история. — 2006. — № 6.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Головкин Н. И не прервётся серебряная нить… // Столетие.ру, 26.12.2013.

Историки СССР
Демографы СССР
Историки России
Демографы России
Мемуаристы России
Сотрудники Института российской истории РАН
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели МГИАИ
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Преподаватели ИППК МГУ
Члены КПСС
Лауреаты премии имени В. О. Ключевского
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Исследователи Русского зарубежья
Исследователи Гражданской войны в России
Члены РАЕН
Главные редакторы журнала «Российская история»